Италија је до сада учествовала 47 пута. Остварили су три победе: 1964, 1990. и 2021. године.

Представници

Организовање Песме Евровизије 

Италија на Песми Евровизије
Италија